Карло II Гонзага-Невер (; , * 1609, † 30 август 1631 в Кавриана, Херцогство Мантуа) от италиано-френския род Гонзага-Невер е херцог на Невер, Ретел, Майен (Шарл III) и д’Егийон (1621–1631).

Произход 
Той е син на Карло I Гонзага (1580–1637), херцог на Невер, Ретел (1595–1637), Мантуа и Монферат, и Катерина Лотарингска-Майен-Гиз (1585–1618), дъщеря на Шарл II Лотарингски, херцог на Майен.

Брак и деца 
Карло II Гонзага се жени на 25 декември 1627 г. за Мария Гонзага (* 29 юли 1609, † 14 август 1660), дъщеря на херцог Франческо IV Гонзага от Мантуа и Маргарета Савойска. Мария Гонзага e племенница-наследничка на херцог Винченцо II Гонзага, херцог на Мантуа и Монферат.

Карло II Гонзага и Мария Гонзага имат две деца:
 Карло III Гонзага (1629–1665), ∞ 1649 Изабела Клара Австрийска (1629–1665), дъщеря на ерцхерцог Леополд V
 Елеонора Магдалена Гонзага (1630–1686), ∞ 30 април 1651 за император Фердинанд III (1608–1657)

Смърт 
Херцог на Матуа става обаче баща му Карло I. Карло II умира преди баща си.

Източници 

 Gonzaga 3: Carlo II, genealogy.euweb.cz

Външни препратки 
 Sardimpex.com Gonzaga - Marchesi e Duchi sovrani di Mantova
 Siefar: Catherine de Lorraine-Mayenne et ses enfants par Hilarion de Coste 

Херцози на Невер
Херцози на Ретел
Гонзага
Италианска аристокрация
Италианци
Мъже